Stockhausen steht für:
 Stockhausen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Villa Stockhausen, Elbschloss in Dresden, siehe Lingnerschloss

Stockhausen ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Stockhausen-Illfurth, Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Stockhausen (Döbeln), Ortsteil von Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Stockhausen (Eisenach), Ortsteil von Eisenach, Thüringen
 Stockhausen (Friedland), Ortsteil von Friedland, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Stockhausen (Gerolsbach), Ortsteil von Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Stockhausen (Grünberg), Ortsteil von Grünberg, Landkreis Gießen, Hessen
 Stockhausen (Gudensberg), Wüstung im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Stockhausen (Herbstein), Ortsteil von Herbstein, Vogelsbergkreis, Hessen
 Stockhausen (Lübbecke), Ortsteil von Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Stockhausen (Leun), Ortsteil von Leun, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Stockhausen (Meschede), Ortsteil von Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Stockhausen (Ostfildern), Wohnplatz von Ostfildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Stockhausen (Sondershausen), Ortsteil von Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Stockhausen (Windhagen), Ortsteil von Windhagen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Stockhausen, Ortsteil der Zeitzer Ortschaft Würchwitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Adelsgeschlechter:
 Stockhausen (niedersächsisches Adelsgeschlecht)
 Stockhausen (thüringisches Adelsgeschlecht)
 Stockhausen (westfälisches Adelsgeschlecht)

Rittergüter:
 Gut Stockhausen (Lübbecke), Rittergut in der Ortschaft Stockhausen von Lübbecke
 Gut Stockhausen (Meschede), Rittergut im Stadtteil Stockhausen von Meschede

Siehe auch:
 Stockhaus
 Stockhusen